Le Championnat du Portugal de football 1975-1976 est la  de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.

Classement 

|}

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal